Ананьевский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Ананьевский сельсовет — в Кулундинском районе Алтайского края.
 Ананьевский сельсовет — в Княгининском районе Нижегородской области. См. также 
 Ананьевский (значения)